Sezon (2014) był 90. edycją Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Sezon rozpoczął się 30 marca, a zakończył się 1 listopada 2014. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Rywalizacja odbywała się systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Malmö FF, dla którego był to 18. tytuł w historii.

Drużyny 
W sezonie 2014 wystąpiło 13 drużyn, które zapewniły sobie utrzymanie w rozgrywkach poprzedniego sezonu, dwa najwyżej sklasyfikowane zespoły sezonu 2013 Superettan oraz zwycięzca baraży o Allsvenskan.

Tabela

Wyniki spotkań

Baraże o Allsvenskan 
W dwumeczu o utrzymanie w lidze zmierzyły się: 14. drużyna Allsvenskan - Halmstads BK oraz 3. drużyna Superettan - Ljungskile SK. Lepsza okazała się pierwsza z tych drużyn i to ona zagra w kolejnym sezonie najwyższej klasy rozgrywkowej.

Pierwszy mecz

Rewanż

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Allsvenskan

Przypisy 

2014 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
2014 w Szwecji